Чербаев:
 Чербаев, Александр Викторович (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Чербаев, Виктор Иванович (1930—2015) — токарь, Герой Социалистического Труда.